Daniel Ducruet (né en 1964) ;
 Émilie Ducruet, dite Aimée Bianchi (1878-1951), sculptrice française ;
 Louis Ducruet (né en 1992), fils de Daniel Ducruet et de Stéphanie de Monaco ;
 Pauline Ducruet (née en 1994), fille de Daniel Ducruet et de Stéphanie de Monaco.

Références 
 

Patronyme français